Адзопе́ — город в Кот-д'Ивуаре, центр  в . Население — 61 884 чел. (2004).

В городе родился  — мэр этого города, затем — министр энергетики при президенте Лоране Гбагбо. Также здесь родились Жерар Ньянуан — футболист и Патрик Аши — политик.

География и климат 
Город расположен на юго-востоке страны, менее чем в 80 км от границы с Ганой. Расстояние до столицы страны, Ямусукро, примерно составляет 176 км (по прямой; по авто- и железной дороге — от 202 до 220 км).

Население 
Численность населения города стабильно растёт: если в 1975 году здесь проживало 21 147 человек, а в 2004 — 61 886, то в 2014 — 98 846.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара